Шрётер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (1799—1865) — юрист, профессор Йенского университета, затем мекленбург-шверинский министр юстиции.
 Шрётер (Шретер), Алексей Иванович (1918—2002) — российский ботаник, ресурсовед.
 Шрётер, Антон (1802—1873) — австрийский химик, первооткрыватель аморфного фосфора; директор монетного двора в Вене.
 Шрётер, Вернер (1945—2010) — немецкий кинорежиссёр и сценарист и оператор.
 
 Шрётер, Владимир Николаевич (1887—1950) — советский теплотехник.
  (1829—1892) — германский математик.
 Шрётер, Евгений-Карл Фёдорович (1876—1925) — российский архитектор австрийского происхождения.
 Шрётер, Иоганн Иероним (1745—1816) — немецкий астроном.
  (1735—1808) — немецкий пастор и естествоиспытатель, ректор училища в Дорнбурге.
 Шрётер, Иоганн Самуэль (1753—1788) — британский пианист и музыкальный педагог немецкого происхождения. Брат Короны Шрётер.
 Шрётер, Йозеф (1837—1894) — прусский военврач и миколог.
 Шрётер, Карл Август Вильгельм (1789—1821) — российский юрист и филолог и педагог.
 Шретер, Кароль (1898—1933) — немецкий пианист польского происхождения.
 Шрётер, Корона (1775—1802) — немецкая певица и актриса.
 Шрётер, Кристоф Готлиб (1699—1782) — немецкий теоретик музыки, композитор и органист.
  (1837—1908) — венский ларинголог и терапевт, автор ряда трудов по медицине.
 Шрётер, Людвиг Людвигович (1878—1911) — архитектор.
 Шрётер, Мартина (род. 1960) — немецкая гребчиха.
 Шрётер, Павел Данилович (1775—1849) — российский архитектор немецкого происхождения, работал в Санкт-Петербурге.
 Шрётер, Тобиас (род. 1964) — немецкий фигурист.
 Шрётер, Хайнц (1907—1974) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Шрётер, Хорст фон (1919—2006) — немецкий подводник.
 Шретер, Юрий Николаевич (1888—1976) — инженер, архитектор, педагог.

См. также 
 Шредер

Примечания